Квалификация чемпионата Европы по водному поло среди мужчин 2003 — 4-я  мужская квалификация для участия в чемпионате Европы, в квалификации  приняли участие 12 европейских команд.

Турнир 
Шесть команды присоединились с ЧЕ 2001:

Квалификация

Квалификационный турнир

Группа А 
Матчи группы проходили в городе  Киев,(Украина)

Группа В 
Матчи группы проходили в городе  Братислава,(Словакия)

См. также 
 Квалификация чемпионата Европы по водному поло среди женщин 2003

Ссылки 
 Квалификация на сайте todor66.com  
  Квалификация на сайте pilkawodna1.w.interia.pl 

2003
2003 год в водном поло